Jan Huyghebaert, Belgisch politicus, ondernemer en bestuurder
 Jérémy Huyghebaert, Belgisch voetballer 
 Lien Huyghebaert, Belgisch atlete
 Nicolas Huyghebaert, Belgisch monnik, priester en historicus
 Yvan Huyghebaert, Belgisch bestuurder

Nederlandse of Vlaamse achternaam